De Sloveense voetbalclub NK Domžale speelt sinds 2005 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt NK Domžale

 De thuiswedstrijd tegen Hapoel Tel Aviv werd in Tilburg gespeeld

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Slovenië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

NK Domžale
NK Domžale